Il doppio del torneo di tennis ASB Classic 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Isabelle Demongeot e Elna Reinach che hanno battuto in finale Jill Hetherington e Kathy Rinaldi 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi (finale)
 Isabelle Demongeot /  Elna Reinach (campionesse)

 Jo-Anne Faull /  Ginger Helgeson (semifinali)
 Julie Richardson /  Clare Wood (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ASB Classic 1993